Burra peut désigner :
 les îles de Burra Ouest et Burra Est en Écosse ;
 Burra une ville d'Australie-Méridionale.